Donzac  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2020 Alain Queyrens

Demográfia

Látnivalók 
XII. századi templom

Testvérvárosok

Források 
INSEE
Prefektúrák
Donzac

Jegyzetek 

Gironde megye települései